Il doppio del Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2012.

Le detentrici del titolo erano Andrea Hlaváčková e Renata Voráčová, ma hanno deciso di non partecipare.

Petra Cetkovská e Aleksandra Panova hanno superato in finale Irina-Camelia Begu e Alexandra Cadanțu per 3-6, 7-65, [11-9].

Teste di serie

  Anastasija Rodionova /  Arina Rodionova (ritirate, primo turno)
  Eléni Daniilídou /  Klára Zakopalová (ritirate)

  Nina Bratčikova /  Darija Jurak (quarti di finale)
  Ol'ga Govorcova /  Ol'ga Savčuk (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2012